Artemisina är ett släkte av svampdjur. Artemisina ingår i familjen Microcionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Artemisina